Forel ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Forel (1920–2005), Schweizer Arzt und Politiker (PdA)
 Auguste Forel (1848–1931), Schweizer Neuropathologe, Psychiater und Entomologe
 François-Alphonse Forel (1841–1912), Schweizer Anatom und Physiologe, Begründer der Limnologie
 Oscar Forel (1891–1982), Schweizer Psychiater und Psychotherapeut 

Forel ist der Name folgender Orte in der Schweiz:
 Forel (Lavaux), Gemeinde im Kanton Waadt
 Forel FR, ehemalige Gemeinde im Kanton Freiburg
 Forel-sur-Lucens, ehemalige Gemeinde im Kanton Waadt

FOREL steht als Abkürzung für:
 Forschungs- und Technologiezentrum für ressourceneffiziente Leichtbaustrukturen der Elektromobilität, siehe TU Dresden #Leichtbau

Siehe auch:
 Forel-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Forel-Ule-Skala
 Forell

Abkürzung